2. division i ishockey 1976-77 var turneringen på niveau 2 i dansk ishockey i sæsonen 1976-77. Det var den 17. sæson af 2. division i ishockey og den havde deltagelse af seks hold, der spillede en firedobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 20 kampe til hvert hold. Holdene spillede om to pladser i kvalifikationsspillet om oprykning til 1. division.

Turneringen blev vundet af Frederikshavn IK, der dermed vandt 2. division for anden sæson i træk og tredje gang i alt, og som sammen med IK Aalborg gik videre til kvalifikationsspillet om oprykning til 1. division, hvor de to hold sammen med de fire lavest placerede hold fra grundspillet i 1. division spillede om de sidste to ledige pladser i 1. division i den efterfølgende sæson. I kvalifikationsspillet formåede ingen af de to hold imidlertid at spille sig til oprykning til 1. division.

Resultater og stillinger 

De seks deltagende hold spillede en firedobbeltturnering alle-mod-alle, hvilket gav 20 kampe til hvert hold. De to bedst placerede hold, Frederikshavn IK og IK Aalborg, gik videre til kvalifikationsspillet om oprykning til 1. division.

Se også 
 1. division i ishockey 1976-77

Kilder / eksterne henvisninger 
 HVEM HVAD HVOR 1978

Noter 

1976-77
Ishockey i 1976
Ishockey i 1977